Во́доросли Пе́ле (от ,  — водоросли богини Пе́ле) — форма лавы в виде тонких листов, образующихся в результате застывания лавовых пузырей под воздействием воды.

Описание 

Образуются, как правило, в субаэральных (наземных) условиях при закипании морских волн внутри потока расплавленной лавы. При этом формируются лавовые пузыри с водяным паром, а лава быстро остывает и затвердевает. При разрушении эти застывшие пузыри превращаются в чешуйки от буровато-зелёного до почти прозрачного цвета. Механизм образования глубоководных «водорослей» отличается тем, что пузыри образуются под большим давлением и в меньшей степени расширяются.

Термин 
Это вулканическое стекло из застывших стенок пузырей лавы напоминает по внешнему виду морские водоросли. Вторая часть термина происходит от имени Пе́ле — гавайской богини огня и вулканов.

Распространение 
«Водоросли Пеле» находят в местах соприкосновения горячей лавы с водой, обычно на побережье. Найдены около прибрежных вулканических конусов и на подводных вулканах, например, на вершине вулкана Лоихи.

См. также 
 Слёзы Пеле
 Волосы Пеле

Примечания

Ссылки 

 Водоросли Пеле  — фото usgs
 Взрывные извержения  — Монтерей Бэй Аквариум
 Изображения 

Вулканология
Формы лавы